Shanting Xiang (kinesiska: 山亭, 山亭乡) är en socken i Kina. Den ligger i provinsen Fujian, i den sydöstra delen av landet, omkring 100 kilometer söder om provinshuvudstaden Fuzhou.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Fujian
WP:Projekt Kina